Вітря́нка (до 1944 року — Черкез, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.

Примітки